318 steht für:
 318 n. Chr.
 Airbus A318, Verkehrsflugzeugtyp 
 Combat 18, eine neonazistisch-terroristische Organisation
 Cessna 318, zweistrahliges Schulflugzeug

Siehe auch: